Varda je lahko:
 Varda, vas v Občini Sveti Jurij, Slovenija
 Várda, vas na Madžarskem
 Varda, Srbija
Varda, zaselek pri Arabbi, Veneto, Italija
 Agnès Varda, francoska režiserka
 Ratko Varda, bosanski košarkar
 Varda (Tolkienova mitologija), lik iz pripovedi o Srednjem svetu angleškega pisatelja J.R.R. Tolkiena
 174567 Varda, čezneptunski objekt, možen pritlikavi planet
 Štajerska varda, slovenska paravojaška skupina